Буда́рки — село в Україні, у Вовчанській міській громаді Чугуївського району Харківської області. Населення становить 253 осіб. До 2020 орган місцевого самоврядування — Землянська сільська рада.

Географія 
Село Бударки розташоване за 1 км від річки Вовчої (лівий берег) у балці Бударівський Яр, по якій тече струмок і зроблена велика загата (~ 30 га). Примикає до села Землянки, за 4 км проходить кордон з Росією.

Відстань до райцентру становить близько 40 км і проходить автошляхом місцевого значення та . У селі діє пункт контролю через державний кордон з Росією Бударки—Тішанка.

Пам'ятки 
За 0,5 км від села знаходиться курган висотою 4,2 м.

Історія 
14 листопада 2014-го вбитий співслужбовцями біля села Бударки (Вовчанський район Харківської області, де підрозділ ніс службу з охорони державного кордону з Росією) солдат 92-ї бригади Станіслав Прохоров.

12 червня 2020 року, відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України  № 725-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Харківської області», увійшло до складу Вовчанської міської громади.

17 липня 2020 року, в результаті адміністративно-територіальної реформи та ліквідації Вовчанського району, село увійшло до складу Чугуївського району.

7 лютого 2023 року окупанти обстріляли село.

Примітки

Посилання 
 Погода в селі Бударки 

Села Харківської області
Населені пункти Чугуївського району